Александр Браверман:
 Браверман, Александр Арнольдович (род. 1954) — российский экономист, генеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.
 Браверман, Александр Эммануилович (род. 1974) — израильский и американский математик, педагог, сын Э. М. Бравермана.